

Куновиці — село в гміні Слубіце Слубицького повіту Любуського воєводства

Куновиці (Угерске Градіште)
 Куновиці (Всетін)